Lin je čínské příjmení  (k roku 2007 19. nejčastější příjmení v ČLR) a hebrejské příjmení .

Známí nositelé příjmení Lin:

 Amnon Lin (1924–2016) – izraelský politik, poslanec Knesetu za Izraelskou stranu práce
 Anastasia Linová (* 1990) – kanadská modelka a herečka čínského původu
 Lin Čching-feng (* 1989) – čínský vzpěrač
 Lin Tan (* 1983) – čínský hráč badmintonu, dvojnásobný olympijský vítěz
 Lin Feng-mien (1900–1991) – čínský malíř
 Lin Chung (cca 1340 – cca 1400) – čínský básník mingského období
 Lin Liang (cca 1416 – cca 1480) – čínský malíř mingského období
 Lin Piao (1907–1971) – čínský komunistický vojevůdce a politik
 Uri'el Lin (* 1935) – izraelský politik, poslanec Knesetu za stranu Likud

Reference

Externí odkazy 
 

Čínská příjmení